Моравка () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. Население составляет 184 человека (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Моравка, в состав которого входит Моравка, должность кмета (старосты) исполняет Бехчет Мехмедов Кадиров (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Антоново — Танер Мехмед Али (ДПС) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Тырговиштской области